Periculum est le huitième tome de la série fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2010
2010 en fantasy